Valentina Greggio (* 13. März 1991 in Verbania) ist eine italienische Alpin- und Geschwindigkeitsskifahrerin.

Biographie

Anfänge und erste Weltcuperfolge 
Greggio stand mit drei Jahren erstmals auf Ski. Vier Jahre später begann sie Ski alpin Rennen zu fahren und fuhr 2011 auch FIS-Rennen. Auf Einladung des italienischen Speedski Trainers kam sie noch im selben Jahr in Kontakt mit dem Geschwindigkeitsskifahren. Durch ihre sehr guten Leistungen startete sie bereits zur Saison 2012 im Speedski-Weltcup. Gleich im ersten Jahr erzielte sie in der SDH-Klasse 172,4 km/h.

Im folgenden Jahr gewann sie auf Anhieb ihren ersten WM-Titel, bei welcher sie zudem erstmals die 200-km/h-Marke überschritt. Bei den Speed Masters in Vars stellte sie mit einer Geschwindigkeit von 202,576 km/h in der SDH-Klasse (hier wird mit normaler Abfahrtsausrüstung gefahren) einen Weltrekord auf.
Zur Saison 2014 wechselte sie in die Klasse S1 und gewann die ersten vier Rennen die Saison.

Dominanz des Speedskiings 
Seit 2015 dominiert Greggio das Damen-Speedskiing. Sie gewann viermal hintereinander den Weltcup und zudem die Weltmeisterschaft 2015 und Weltmeisterschaft 2017. Die Saisons 2016 und 2017 gewann sie ungeschlagen. Ferner überbot sie 2016 den Weltrekord von Sanna Tidstrand auf 247,083 km/h. 

Nachdem sie zwischen 2017 und 2019 jeweils nur den zweiten Platz im Weltcup hinter der Schwedin Britta Backlund erringen konnte, gewann sie bei der Weltmeisterschaft 2022 ihren vierten Titel.

Erfolge

Weltmeisterschaften 
 Vars 2013: 1. SDH
 Grandvalira / Grau Roig 2015: 1. S1
 Idre Fjäll 2017: 1. S1
 Vars 2019: 3. S1
 Vars 2022: 1. S1

Weltcupwertungen

Weltcupsiege 
 44 Weltcupsiege (40x S1, 4x SDH)
 59 Podestplatzierungen (55x S1, 4x SDH)

Weblinks 
 Webseite von Valentina Greggio (italienisch)
  – Speedski
  – Ski Alpin
 
 Biographie auf speed-ski.com (englisch)

Einzelnachweise 

Alpiner Skirennläufer (Italien)
Geschwindigkeitsskifahrer (Italien)
Italiener
Geboren 1991
Frau